Frankenhofen ist der Ortsname von

 Frankenhofen (Bad Wörishofen), Ortsteil der Stadt Bad Wörishofen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Frankenhofen (Ehingen), Ortsteil der Stadt Ehingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Frankenhofen (Kaltental), Ortsteil des Marktes Kaltental, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Frankenhofen (Weiltingen), Ortsteil der Marktes Weiltingen, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Frankenhof